Marek Kazimierz Cybulski (ur. 1948) – polski językoznawca, profesor
 Marek Roman Cybulski – polski językoznawca, profesor
 Marek Cybulski – polski biochemik, profesor